La Coppa del Re 1997 è stata la 61ª Coppa del Re di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga ACB 1996-1997

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1997
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Competizioni sportive a León (Spagna)